Села:
 Івашківка — Житомирська область, Звягельський район
 Івашківка — Чернігівська область, Городнянський район